podcięcie – termin typograficzny
 podcięcie – element w sztukach walki
 podcięcie (gonys) – końcowa część żuchwy ptaka, w której łączą się lewa i prawa połowa kości zębowej

Zobacz też:

 cięcie – rozdzielenie materiału